Lammefjord kan syfta på:

Danmark 

 Lammefjord (polder), Region Själland, 
 Lammefjord (vik), Region Själland,